Барт может означать:

Фамилия

А 
 Барт, Александр (род. 1986) — французский футболист.
 Барт, Александр Павлович (1868—1920) — действительный статский советник, министр финансов второго Крымского правительства.
 Барт, Амаде (1899—1926) — швейцарский художник.
 Барт, Андрей Фёдорович (1914—1984) — советский художник по сценическому оформлению и куклам.
 Барт, Антония (1871—1956) — немецкая актриса, вторая супруга герцога Людвига Вильгельма Баварского
 Барт, Арношт (1870—1956) — лужицкий политик и общественный деятель.
 Барт, Артур (1910—?) — бельгийский шахматист.

В 
 Барт, Виктор Сергеевич (1887—1954) — живописец, теоретик искусства.
 Барт, Вильгельм Леберехт (1774—1849) — немецкий кларнетист.
 Барт, Вольф (1942—2016) — немецкий математик.

Г 
 Барт, Гейнц (1920—2007) — оберштурмфюрер СС, осуждённый военный преступник.
 Барт, Герман (1845—1876) — немецкий учёный-естествоиспытатель.
 Барт, Генрих (1821—1865) — немецкий историк, географ, путешественник.

Д 
 Барт, Джессика (род. 1978) — американская актриса театра и кино.
 Барт, Джон (род. 1930) — американский педагог, писатель.
 Барт, Джоуи (род. 1996) — американский бейсболист.

Ж 
 Барт, Жан (иногда Бар) (1651—1702) — французский военный моряк и капер.
 Жан Барт — псевдоним Эуджена Ботеза

И 
 Барт, Иоганн Вильгельм Готфрид (1779—1852) — живописец, рисовальщик, акварелист, гравёр.

Й 
 Барт, Йозеф (1746—1818) — австрийский хирург и офтальмолог.

К 
 Барт, Карл (1886—1968) — швейцарский протестантский теолог.
 Барт, Карл (1896—1976) — немецкий художник.
 Барт, Карл Георг Лэнг (1860—1939) — норвежско-американский инженер-математик, теоретик научного менеджмента.
 Барт, Карл Генрих (1847—1922) — немецкий пианист и педагог.
 Барт, Каспар фон (1587—1658) — немецкий филолог, писатель.

М 
 Барт, Марквард Адольф (1809—1885) — баварский политик.

Н 
 Барт, Никола Тома (1734—1785) — французский драматург.

О 
 Барт, Отто (1891—1963) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта.
 Барт, Отто (1876—1916) — австрийский художник.

П

Р 
 Барт, Рихард (1850—1923) — немецкий скрипач, дирижёр и композитор.
 Барт, Роджер (род. 1962) — американский актёр, певец и композитор.
 Барт, Ролан (1915—1980) — французский литературовед, философ, фотограф и критик, эстетик, семиотик.

С 
 Барт, Сигне (1895—1982) — шведская художница и педагог.
 Барт, Соломон Веньяминович (настоящая фамилия Копельман; 1885—1941) — русский поэт.

Т 
 
 Барт, Томас (1899—1971) — норвежский минералог, петрограф и геохимик.

Ф 
 Барт, Фредрик (; 1928—2016) — норвежский антрополог.
 Барт, Феликс (1795—1863) — французский юрист и государственный деятель.

Э 
 Барт, Эдгар (1917—1965) — германский пилот Формулы 1.

Я 
 Барт, Яков (1856—1909) — сербо-лужицкий писатель.
 Барт, Яков-Бёкманн (1822—1892) — норвежский естествоиспытатель.

Составные фамилии
 Барт-Чишинский, Якуб (1856—1909) — лужицкий писатель, поэт, драматург, переводчик, редактор, римско-католический священник.
 Ла Барт, Фердинанд Георгиевич (1870—1915) — русский аристократ, граф и историк литературы, литературовед, переводчик.
 Лопатин-Барт, Бруно Германович (1877—1938) — российский адвокат.
 Шварц-Барт, Андре (1928—2006) — французский писатель.

Имя 
 Симпсон, Барт — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Тодд, Барт Керр (1924—2006) — американский предприниматель, бизнесмен, авантюрист и международный торговец.

Топоним 
 Барт — город в Померании.
 Барт — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

Bart 
 BART — система скоростных электропоездов, находящаяся в области залива Сан-Франциско и соединяющая агломерацию городов Сан-Франциско, Окленд, Беркли, Фримонт, Уолнат-Крик, Дублин, Плезантон, а также Международный аэропорт Сан-Франциско и Международный аэропорт Окленда.
 Bart — японский журнал, издававшийся с мая 1991 по март 2000 года.

Прочее 
 Барт — медведь-киноактёр.
 Барт — студия театра и кино в Республике Ингушетия.

См. также 
 Барти
 Брат

Примечания